Old Main ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Main (Arkansas), ID-Nr. 70000131
 Old Main (Illinois), ID-Nr. 81000214
 Old Main (Iowa), ID-Nr. 73000727
 Old Main (Pennsylvania), ID-Nr. 73001626
 Old Main (South Dakota), ID-Nr. 73001738
 Old Main (Virginia), ID-Nr. 74002246
 Old Main (Washington), ID-Nr. 84003570
 Old Main (Wyoming), ID-Nr. 86001536